Щоголів — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щоголів Іван (1862 — 1933) — український драматург, актор, режисер і антрепренер.
 Щоголів Іринарх (1873—1943) — ентомолог.
 Щоголів Яків Іванович (1823—1898) — український поет.

Див. також 
 Щоголєв
Українські прізвища
Прізвища на -ів